Toponímia:
 Lyon  o Lió , ciutat francesa de la metròpoli de Lió i de la regió d'Alvèrnia-Roine-Alps
 Lyon (Mississipí), localitat estatunidenca de Mississipí
 Arrondissement de Lyon  o Districte de Lió, districte de la metròpoli de Lió i del departament francès de Roine a la regió d'Alvèrnia-Roine-Alps
 Gare de Lyon, estació de ferrocarril i del metro de París 
 métropole de Lyon o Metròpoli de Lió , col·lectivitat a estatut particular francesa a la regió d'Alvèrnia-Roine-Alps
 Esports:
 Olympique Lyonnais 
 Olympique Lyonnais (femení) 
 Lyon Olympique Universitaire o Lyon OU, club de Rugbi a 15 
 ASVEL Lyon-Villeurbanne, club de bàsquet francès de la ciutat de Villeurbanne 
 Football Club de Lyon
 RHC Lyon, entitat esportiva de Lió (França), fundada el 1983 i dedicada a la pràctica de l'hoquei patins. 1 Lliga
 Grand Prix de Tennis de Lyon, antic torneig de tennis professional
 Biografies:
 Danny Lyon (Brooklyn, Nova York, 1942), fotògraf documental nord-americà 
 Elisabet Bowes-Lyon (Londres 1900 - 2002), reina del Regne Unit 
 Mary Lyon (1797 – 1849), pionera americana en l'educació de les dones 
 Miscel·lània:
 Batalla de Lió, enfrontament militar que tingué lloc el 19 de febrer del 197 a la localitat de Lugdunum (actualment Lió, França)